Horner Rennbahn (Hamburg), een park in Hamburg
Horner Rennbahn (metrostation), een station van de Hamburgse metro